Десногорск () е град в Смоленска област, Русия. Населението на града към 1 януари 2018 година е 27 771 души.

История

География

Население

Източници 

Градове в Смоленска област